Thyagaraja Chettiar ist der Name folgender Personen:

 C. Thyagaraja Chettiar (Citamparañ Thyagaraja Chettiar; 1826–1888), indischer Gelehrter
 Karumuttu Thiagaraja Chettiar (auch Karumuttu Thiagarajan Chettiar; 1893–1974), indischer Unabhängigkeitskämpfer und Unternehmer 
 P. Thyagaraja Chettiar (Pitti Thyagaraja Chettiar; 1852–1925), indische Politiker, siehe P. Theagaraya Chetty